Vittorio Zanetti – calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
Vittorio Zanetti – professore italiano presso l'Università di Trento, dipartimento di fisica.